Малкицедэк:

 Малкицедэк, царь Салимский (Книга Бытие 14:18)
 Доминион Мельхиседека — виртуальное государство.